O 9º Batalhão de Engenharia de Construção (9º BEC), "Batalhão General Couto de Magalhães", é uma das  unidades do Exército Brasileiro, localizada no município de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Subordina-se ao 3.º Grupamento de Engenharia, sediado em Campo Grande. Seu nome histórico é uma homenagem ao General José Vieira Couto de Magalhães, presidente da província de Mato Grosso e responsável pelas primeiras ideias de construção da rodovia hoje conhecida como BR-163.

Ligações externas 
 
  

9 Batalhão Engenharia Construção
Cuiabá

